A cserkesz ábécé a cserkesz nyelv írására használatos. 1927-ig arab írással jegyezték le, 1927 és 1938 között latin betűkel írták, majd 1938-tól a ma is használatos módosított cirill írást  használják. Az írott nyelv a csemguj dialektuson alapszik.

Két változata használt az adige ábécé és a kabard ábécé. A két változat némileg eltérő betűkapcsolatotkat használ, és egyes betűk esetében a sorrend is különböző. Az ábécék sorrendjei a következők (kisbetűvel az ábécé részét nem képező betűkapcsolatok):

Adige ábécé: А, Б, В, Г, гу, гъ, гъу, Д, дж, дз, дзу, Е, Ё, Ж, жъ, жъу, жь, З, И, Й, К, ку, къ, къу, кІ, кІу, Л, лъ, лІ, М, Н, О, П, пІ, пІу, Р, С, Т, тІ, тІу, У, Ф, фІ, Х, ху, хъ, хъу, хь, Ц, цу, цІ, Ч, чъ, чІ, Ш, шъ, шъу, шІ, шІу, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я, І, Іу

Kabard ábécé: А, Э, Б, В, Г, гу, гъ, гъу, Д, дж, дз, Е, Ё, Ж, жь, З, И, Й, К, ку, кхъ, кхъу, къ, къу, кІ, кІу, Л, лъ, ль, лІ, М, Н, О, П, пІ, Р, С, Т, тІ, У, Ф, фІ, Х, ху, хъ, хъу, хь, Ц, цІ, Ч, Ш, шІ, Щ, щІ, Ъ, Ы, Ь, Ю, Я, І, Іу

Átírás

Jegyzetek

További információk
Omniglot.com – Adige
Omniglot.com – Kabard
Transliteraion of Non-Roman Scripts – Adige
Transliteraion of Non-Roman Scripts – Kabard

Cirill eredetű ábécék
Oroszországi ábécék